Слётов — фамилия; имеет женскую форму Слётова.* Слётов, Пётр Владимирович (1897—1981) — русский советский писатель.

 Слётова-Чернова, Анастасия Николаевна (1873—1938) — учительница, член Всероссийского учредительного собрания. См. также 
 В. Слётова (псевдоним Веры Смирновой-Ракитиной; 1908—1982) — русская советская писательница, автор биографических книг.